Die Hansol Korean Open Tennis Championships 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Seoul. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 23. September bis 1. Oktober 2006 statt.

Im Einzel gewann Eleni Daniilidou gegen Ai Sugiyama mit 6:3, 2:6 und 7:63. Im Doppel gewann die Paarung Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez mit 6:2 und 6:3 gegen Chuang Chia-jung / Mariana Díaz-Oliva.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Seoul